Sotará (gemeente), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
 Sotará (vulkaan), een vulkaan in dit departement